GBE eller Gbe kan syfta på:

 GBE – den högsta graden inom Brittiska Imperieorden
 Gbespråk– en grupp av omkring tjugo besläktade språk som talas i ett område som sträcker sig mellan östra Ghana och västra Nigeria